Кемперле () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Входит в состав округа Кемпер.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Бай, Кемперле, Клоар-Карноэт, Меллак и Тремеван.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: в него вошли коммуны упраздненных кантонов Арзоно и Скаэр.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Арзано (1 376 чел.)
 Бай (1 239 чел.)
 Гийигомарк (783 чел.)
 Кемперле (12 220 чел.)
 Керьен (1 689 чел.)
 Клоар-Карноэт (4 528 чел.)
 Локюноле (1 158 чел.)
 Меллак (3 242 чел.)
 Редене (2 917 чел.)
 Сен-Тюрьен (1 038 чел.)
 Тремеван (2 321 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 28,1 % голосов против 22,6 % у Жана-Люка Меланшона и 20,9 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 62,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 27,6 %, Жан-Люк Меланшон – 21,0 %, Марин Ле Пен – 16,2 %, Франсуа Фийон – 15,4 %; 2 тур: Макрон – 73,8 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 33,6 %, Николя Саркози — 21,8 %, Марин Ле Пен — 13,2 %; 2 тур: Олланд — 61,9 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Финистер представляют вице-мэр коммуны Клоар-Карноэт Анн Марешаль (Anne Maréchal) и бывший мэр коммуны Меллак Бернар Пеллетер (Bernard Pelleter) (оба — Социалистическая партия).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер